Universiteiten en universitaire opleidingen
 University College Utrecht – het Honors College van de Universiteit Utrecht
 Urdaneta City University – een universiteit in de Filipijnse stad Urdaneta
 Uganda Christian University – een universiteit in de Oegandese stad Mukono
 Oekraïense Katholieke Universiteit (Engels: Ukrainian Catholic University) een katholieke universiteit in de Oekraïense stad Lviv

 Overig
 Ulster Conservatives and Unionists – een voormalige lijstverbinding van politieke partijen in Noord-Ierland
 een codon met de basenvolgorde  cytosine–uracil–cytosine

 Ucú – een plaats en gemeente in de Mexicaanse deelstaat Yucatán

Zie ook 
 UCU/UCU, een beeld van Marc de Regt in de Nederlandse plaats Goes, zie Lijst van beelden in Goes